CCD steht als Abkürzung für:

 Carbonate compensation depth (Carbonat-Kompensationstiefe), die Tiefenlage in den Ozeanen, ab der keine kalkhaltigen Sedimente gebildet werden können
 Calcite compensation depth (Calcit-Kompensationstiefe), ein Quasi-Synonym für die Carbonat-Kompensationstiefe
 Catia Cadam Drafting, CAD-System
 (15000) CCD, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Congress Center Düsseldorf
 Census County Division, für Statistikzwecke vorgenommene Unterteilung eines US-amerikanischen Countys
 Central Core Disease, eine Muskelerkrankung
 Centro de Convenções de Díli, siehe Mercado Municipal (Dili)
 Centro Cristiano Democratico, eine italienische Partei
 Centrum-Collum-Diaphysenwinkel, ein Maß in der menschlichen Anatomie des Hüftgelenks
 Charge-coupled Device, eine Halbleitertechnologie, auf der der optische CCD-Sensor basiert
 Chic, Charmant und Dauerhaft, eine sich dem staatlichen Kulturbetrieb der späten DDR entziehende Gruppe von Kreativen, die Haute Couture kreierte und öffentlich in Modenschauen vorführte
 Civil Censorship Detachment, die Zensurbehörde des SCAP während der alliierten Besatzung Japans
 Clean Code Developer, Clean Code ist ein Wertesystem, um die Qualität in der Softwareentwicklung zu erhöhen
 Cleidocraniale Dysplasie, eine Krankheit, die mit Fehlentwicklung von Schlüsselbein und Gesichtsknochen einhergeht
 Clone-CD, Dateiendung eines Brennprogrammes
 Colony Collapse Disorder, Form von Bienensterben
 CompetenceCenter Duale Hochschulstudien StudiumPlus e. V., einem der Träger des Dualen Studienangebotes StudiumPlus (Technische Hochschule Mittelhessen)
 Concatenated Disk Driver, eine LVM-ähnliche Technik für Unix-Derivate
 Continuous Collision Detection, eine angewandte Technik aus dem Bereich der Computergrafik
 Customer-Centered Design, Ausrichtung der Gestaltung auf die Bedürfnisse der Benutzer bzw. Kunden
 UNCCD, das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung

Siehe auch:

CCD-Sensor

CCD